Polanówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Polanówka, un village du powiat de Lublin
 Polanówka, un village du powiat d'Opole Lubelskie 
 Polanówka, un village du powiat de Tomaszów Lubelski